

Зміни в новому сезоні 
В новому сезоні з’явились заводські команди БМВ, яку представляла команда   Alpina, і Форд.  БМВ була представлена новою моделлю М3, що поступово замінила в чемпіонаті приватні 635 CSi. Форд представляла модель Ford Sierra XR4Ti, але в кінці сезону на трасу вийшла модель Ford Sierra Cosworth, яка стане фаворитом наступного сезону. Чемпіон минулого, 1986 року, Курт Тіім виступав на Alfa Romeo 75 Turbo, яка, на жаль, не склала конкуренції фаворитам. Пілоти на Мерседес також не змогли боротися за перемогу, за виключенням Йорга Ван Оммена, який прийшов на подіум на першому етапі.
Як і раніше, система балів сприяла стабільним виступам, але не прямим перемогам,  внаслідок цього чемпіоном без жодної перемоги став бельгієць Ерік Ван де Поель.
Клаус Людвіг, який в сезоні 1987 року виступав за Форд  у чемпіонаті  WTCC, як запрошений пілот виступав на етапі на Нюрбергрингу, який і виграв.

Календар

Результати 
{|
|

Примітки

Посилання 
 Сезон 1987 на офіційному сайті DTM

Автоспорт
Кільцеві автоперегони
Серія DTM